HMS Scout is de naam van twaalf schepen die bij de Britse marine hebben gediend.
 HMS Scout (1577) was een Britse bark met 10 kanonnen.
 HMS Scout (1648) was een Britse sloep met 6 kanonnen.
 HMS Scout (1694) was een Brits schip met 6 kanonnen.
 HMS Scout (1780) was een Britse brik met 14 kanonnen.
 HMS Scout (1800) (ex Venus) was een sloep met 18 kanonnen.
 HMS Scout (1801) (ex Premier Consul) was een sloep met 18 kanonnen.
 HMS Scout (1804), een Britse brik van de Cruizerklasse met 18 kanonnen.
 HMS Scout (1832), een Britse sloep met 18 kanonnen.
 HMS Scout (1856), een Britse korvet.
 HMS Scout (1861), een kotter van de Britse kustwacht.
 HMS Scout (1885), een Britse kruiser.
 HMS Scout (1918), een Britse torpedobootjager van de S-klasse.